AFC Liga prvaka godišnje je nogometno natjecanje koje organizira Azijska nogometna konfederacija (AFC). U natjecanju sudjeluje 40 momčadi iz azijskih zemalja.

Pobjednici i finalisti

Po klubu
Napomena: Podaci u tablici nisu ažurirani

Po državi

Vanjske poveznice
Službena stranica

Azijska klupska natjecanja
Azijska nogometna natjecanja
Kontinentalna klupska nogometna natjecanja